Игнатий ІІІ (, Игнатиос) е гръцки духовник, митрополит на Цариградската патриаршия. От 1785 до 1791 година е китроски епископ. В 1791 година е избран за касандрийски архиепископ във Валта. Умира в 1824 г.

Бележки 

Касандрийски митрополити
Китроски епископи
Гръцки духовници